Равази () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Равази, Джанфранко (род. 1942) — итальянский куриальный кардинал.
 Равази, Эдвард (род. 1994) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик.